

Codici 
 RGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porgera (Papua Nuova Guinea)

Musica 
RGE Discos o Rádio Gravações Especializadas – etichetta discografica brasiliana

Medicina
 Reflusso gastro-esofageo